

Geografia 
 Spanish Harlem – East Harlem, quartiere di New York

Musica 
 Spanish Harlem – singolo di Ben E. King del 1960
 Spanish Harlem – album di Ben E. King del 1961